—  японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, работающий в Нюкасаямской обсерватории. В период с 1991 по 1998 годы им, совместно с другим японским астрономом Масанори Хирасавой, было обнаружено в общей сложности 52 астероида. Оба являются выпускниками университета Васэда, в честь которого они назвали один из открытых астероидов .

См. также 
 Ватари Какэй
 Тэцуо Кагава
 Ацуси Такахаси

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов